Chlaeniellus nitidulus é uma espécie de insetos coleópteros pertencente à família Carabidae.

A autoridade científica da espécie é Schrank, tendo sido descrita no ano de 1781.

Trata-se de uma espécie presente no território português.

Referências

Ligações externas 
 Chlaeniellus nitidulus - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Chlaeniellus nitidulus - NCBI Taxonomy Database
 Chlaeniellus nitidulus - Global Biodiversity Information Facility
 Chlaeniellus nitidulus - Encyclopedia of Life

Coleópteros de Portugal
nitidulus
Coleópteros descritos em 1781